

Muziek 
 Between the Sheets (album van The Isley Brothers) - 1983
 Between the Sheets (single van The Isley Brothers) - titelsong van bovenstaand album
 Between the Sheets (The 411) - album van The 411, 2004
 Between the Sheets (Fourplay) - album van Fourplay, 1993

Media 
 Between the Sheets (televisieserie) - Britse TV serie uit 2003
 Between the Sheets (film) - Amerikaanse film uit 2003
 Between the Sheets (manga) - een manga van Erica Sakurazawa
 Between the Sheets (toneelstuk) - een Canadees eenakter drama toneelstuk

Overig 
 Between the Sheets (cocktail) - een alcoholisch drankje met rum en cognac